Fausa ist der Familienname folgender Personen:

 Chloe Margrethe Fausa (* 1992), norwegische Skirennläuferin
 Trond Fausa (* 1972), norwegischer Schauspieler